

Miejscowości i ich części  w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 8 podstawowych

 Celiny – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Trzebieszów
 Celiny – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Iwanowice
 Celiny – część wsi Świesielice w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Ciepielów
 Celiny – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Lelów
 Celiny – część wsi Turów w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Olsztyn
 Celiny – wieś w woj. śląskim, w pow. tarnogórskim, w gminie Ożarowice
 Celiny – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Bodzentyn
 Celiny – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chmielnik
 Celiny – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Raków
 Celiny – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Secemin

Zobacz też 

 Celiny Przesławickie, Celiny Szlacheckie, Celiny Włościańskie
 Celin, Celina, Celinki, Celinowo, Celinów, Celinówek